

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Patoki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Patoki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów 
 Patoki – osada w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska
 Patoki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Patoki – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Patoki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Patoki – część miasta Łuków

Zobacz też 
 Patoka